Bellecombe ist Name oder Namensbestandteil mehrerer französischer Gemeinden:

 Bellecombe im Département Jura
 Bellecombe-en-Bauges im Département Savoie
 Bellecombe-Tarendol im Département Drôme
 Notre-Dame-de-Bellecombe im Département Savoie

sowie:
 Bellecombe (Lyon), ein Stadtviertel von Lyon